

Letteratura
Bloodhounds of Broadway – racconto del 1931 di Damon Runyon
The Bloodhounds of Broadway and other stories – raccolta di racconti di Damon Runyon

Cinema
Paradiso notturno (Bloodhounds of Broadway) – film statunitense del 1952 diretto da Harmon Jones basato su Bloodhounds of Broadway di Runyon
I maledetti di Broadway (Bloodhounds of Broadway) – film statunitense del 1989 diretto da Howard Brookner basato su quattro racconti di Runyon